Artaxerxes (altgriechisch Ἀρταξέρξης Artaxérxēs) bezeichnet:

 mehrere Herrscher des persischen Achämenidenreichs
 Artaxerxes I. Makrocheir (Regierungszeit 465–424 v. Chr.)
 Artaxerxes II. Mnemon (Regierungszeit 404–359 v. Chr.)
 Artaxerxes III. Ochos (Regierungszeit 359–338 v. Chr.)
 Artaxerxes IV. Arses (Regierungszeit 338–336 v. Chr.)
 Artaxerxes V. Bessos (Regierungszeit 330–329 v. Chr.)
 mehrere Herrscher des persischen Sassanidenreichs, siehe Ardaschir

Siehe auch
 Artaserse, Opernlibretto von Pietro Metastasio und dessen Vertonungen
 (7212) Artaxerxes, Asteroid